

Красний Восход — село, Іглінський район, Башкортостан
 Красний Восход — село, Кізлярський район, Дагестан